Telepinu (god), Hettitische god.
 Telepinu (koning), Hettitische koning.